dekan
 lista izomerów dekanu